Kilopond, tisućiti dio
 Pond (glazbeni sastav)